Municipio de Bellevue puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bellevue (condado de Jackson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Bellevue (condado de Eaton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Eaton.
 Municipio de Bellevue (condado de Morrison, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Morrison.
 Municipio de Bellevue (condado de Washington, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Washington.